Le prénom Salim est un prénom musulman en francais qui veut dire le saint.c'est un prénom majestueux.
Salim peut-être :
 Salîm (en ), prénom arabe 
 Salim, peintre indonésien 
 Le groupe Salim, un conglomérat d'entreprises fondé par l'homme d'affaires indonésien Liem Sioe Liong
 Salîm, fils révolté d’Akbar, empereur moghol 
 Salim Saleh, général et ministre d’État des finances de l’Ouganda
 Salim Toama, joueur de football israélien
 Abdu Salim, saxophoniste de jazz
Salim Lawzi, journaliste libanais

Voir aussi